Palaemon oder Palämon ist:
 eine Gattung der Garnelen, siehe  Felsengarnelen 
 der lateinische Name der griechischen Meeresgottheit Palaimon

Palaemon ist Name 

 des Quintus Remmius Palaemon, eines römischen Grammatikers des 1. Jahrhunderts
 einer Figur in der Dritten Ekloge von Vergil
 einer der Hauptfiguren in Die beiden edlen Vettern (The Two Noble Kinsman), ein englisches Lustspiel des 17. Jahrhunderts
 von Johann Gabriel Majer (Palämon) im Pegnesischen Blumenorden

Siehe auch:

 Palaimon (Begriffsklärung)